Kebschull ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kebschull (* 1973), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) und Landrätin des Landkreises Osnabrück
 Markus Kebschull (* 1969), deutscher Koch